Blanice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Blanice (vattendrag i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Blanice (vattendrag i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar